Kapelski Vrh je lahko:
 Kapelski Vrh, Kraljevec na Sutli
 Kapelski Vrh, Radenci